Core i5 (кодова назва Lynnfield) — сімейство процесорів x86-64 від Intel. Процесори позиціонуються Інтелом, як масова альтернатива дорогим процесорам Core i7, які є процесорами для ентузіастів: Core i5 має двоканальний процесор пам'яті порівняно з триканальним у Core i7, що значно зменшує кількість необхідних контактів і логіки.

Опис 

8 вересня 2009 Intel оголосив про вихід на ринок лінійки процесорів Core i5, першим представником якої стала модель Core i5 750. Вихід процесора доповнився одночасним виходом нового чипсету P55 Express під роз'єм LGA1156. Рішення виконане в одному чипі. P55 Express підтримує до 8 ліній PCI-Express 2.0, 14 портів USB 2.0 і шість портів SATA 2, а також програмний RAID за допомогою .

Нові чотириядерні процесори були створені на ядрі Lynnfield — це дещо змінена архітектура Nehalem. У них вперше вбудований PCI-Express 2.0 контроллер. Кількість каналів вбудованого контроллера пам'яті DDR3 скоротилася до двох. Розмір кеш-пам'яті становить 8 мегабайт. Чипи призначені для установки в сокет LGA1156. Процесори підтримують технологію Intel Turbo Boost Technology. Зв'язок між чипсетом і процесором покладений на інтерфейс Direct Media Interface (DMI).

Процесори

Див. також 
 Intel Core i3
 Intel Core i7

Примітки

Посилання 
 Intel Core i5 на ядре Lynnfield. Топовая архитектура — в массы!  
 Intel® Core™ i5 Processor Overview  

Процесори Intel